Старс-лига 2018/2019 () — 46-й сезон чемпионата Катара по футболу. Он начался 4 августа 2018 года и закончился 13 апреля 2019 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинула «Аль-Маркия». Лигу пополнила «Аль-Шахания», занявшая 1-е место во Втором дивизионе 2017/18.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Катара на soccerway 

Чемпионат Катара по футболу
Катар
Спорт в Катаре в 2018 году
Спорт в Катаре в 2019 году